Raspberry (von  für Himbeere) steht für:
 Golden Raspberry Award, Filmpreis
 Raspberry Pi, Einplatinencomputer
 Raspberry Beret, Lied von Prince and The Revolution

Personen:
 William Raspberry (1935–2012), US-amerikanischer Journalist

Orte:
 Raspberry (Arkansas), Ortschaft im Pope County (Arkansas) im US-Bundesstaat Arkansas
 Raspberry Island, verschiedene Inseln in den USA